Ženská čtyřhra Palermo Ladies Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže palermského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyně titulu, Novozélanďanka Erin Routliffeová s Kimberley Zimmermannovou, nestartovaly společně, když Routliffeová do turnaje nezasáhla.

Číňanka Čang Šuaj se mohla v případě zisku titulu premiérově posunout do čela deblové klasifikace, kde mohla vystřídat Mertensovou, na kterou před začátkem turnaje ztrácela 10 bodů. Se spoluhráčkou Wang Si-jü však prohrála v prvním kole.

Vítězem se stal třetí nasazený, maďarsko-belgický pár Anna Bondárová a Kimberley Zimmermannová, který ve finále zdolal rusko-maďarskou dvojici Amina Anšbová a Panna Udvardyová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na túře WTA získaly premiérovou společnou trofej. V květnu 2021 již ovládly 25tisícové I. ČLTK Prague Open v rámci okruhu ITF. Bondárová na okruhu WTA Tour vybojovala první deblový titul. Pro Zimmermannovou obhájená trofej znamenala druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2022